Гольберг — фамилия. Известные носители:
 Гольберг, Дмитрий Викторович — советский, российский и японский учёный, кандидат физико-математических наук, профессор.
 Гольберг, Екатерина Михайловна (род. 1980) — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка России и мира, Заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта по дзюдо, тренер.
 Хольберг, Людвиг (1684—1754) — выдающийся норвежско-датский писатель.

См. также 
 Гольдберг